Příjmení Kulich (Kulichová) nosí více různých osobností:
 Adam Kulich – kamenický mistr
 František Kulich (1870–???) – český politik, poslanec Říšské rady
 Ján Kulich (1930–2015) – slovenský sochař
 Jaroslav Kulich (1914–???) – český fotbalista
 Jiří Kulich (* 1961) – český biolog a pedagog
 Martin Kulich (1906–1979) – slovenský odbojář a politik, poválečný poslanec za Demokratickou stranu, po roce 1948 člen Strany slovenské obrody
 Martin Kulich (fotbalista) (* 1964) – slovenský fotbalový záložník
 Matilda Kulichová-Sutórisová (1904–1975), slovenská a československá politička a poválečná poslankyně
 Miloš Kulich (* 1960) – český basketbalista
 Petra Kulichová (* 1984) – česká basketbalistka
 Vladimír Kulich (* 1956) – kanadský herec českého původu

Související články 
 Vdavky Nanynky Kulichovy – český němý film z roku 1925, režie Miroslav Josef Krňanský
 Kulič, Kulić ()

Externí odkazy 
 

Česká příjmení